Granatto ist der Familienname von

 María José Granatto (* 1995), argentinische Hockeyspielerin
 Victoria Granatto (* 1991), argentinische Hockeyspielerin